Forte de São Teodósio pode fazer referência às seguintes páginas:
 Forte de São Teodósio da Cadaveira, localizado em Cascais, Portugal.
 Forte de São Teodósio da Ponta do Cavalo, localizado em Sesimbra, Portugal.
Desambiguação